Чагатаиды (джагатаиды) — чингизиды, потомки второго сына Чингизхана, монгольского царевича Чагатая (Джагатая). Владения чагатаидов охватывали Среднюю Азию. Наиболее политически и экономически стабильным периодом было правление Кебек-хана (1318‒1326). Ханы Тармаширин и Тоглук-Тимур исповедовали ислам.

Генеалогия 

 Чагатай
 Мутугэн
 Бури
 Хара-Хулагу
  Мубарек-шах
  Есун-Тува
  Борак-хан
  Дува
 Ильчигидай
 Кебек-хан
 Дурра Тимур-хан
  Бузан-хан
 Тармаширин
  Эмил-Ходжа
  Тоглук-Тимур → Туглуктимуриды
 Есу-Мункэ
  Байдар
  Алгу

См. также 
 Список правителей Чагатайского улуса

Примечания

Литература 
 Лейн Дж. Монголы / Пер. с англ. Т. А. Сафина. - М.: Колибри: азбука-аттикус, 2020. - 304 с

Ссылки 
 Дом Чагатая

Чингизиды